Die Liste der Deutschen Meister im Medium Goal Polo enthält die Sieger und Finalisten der Nationalen Deutschen Meisterschaften in der Klasse Medium Goal, d. h. mit einem Team-Handicap von +2 bis +6. (Bedingungen lt. Turnierstatut 2021 des Deutschen Polo Verbandes). Die Reihenfolge der Spieler im Team entspricht den Trikot-Nummern von 1 bis 4.

1978–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

Ab 2020

Einzelnachweise

Weblinks 
 Webseite Deutscher Polo Verband
 dort: Deutsche Meister Medium Goal
 dort: das Jubiläumsbuch 1972–2012 sowie die Jahrbücher 2012–2014, 2015 und 2016–2019 des Deutschen Polo Verbandes
 Deutschsprachige Webseite des Magazins POLO+10
 Siegerlisten auf sport-record.de

Deutsche Meister im Medium Goal Polo
Deutsche Meister im Medium Goal Polo
Polo
Deutsche Meister im Medium Goal Polo